Cypern eller Cyprus (, , ) kan syfta på:

 Cyperns historia – ön Cyperns historia
 Cyperns geografi – ön Cyperns geografi
 Cyprus Airways – ett nationellt flygbolag
 Cyprus Broadcasting Corporation – ett cypriotiskt public servicebolag
 Cyprus Mail – en dagstidning på Cypern

Geografi
Cypern (ö) – en ö i östra Medelhavet
Cyprus (romersk provins) – en romersk provins på Cypern 58 f. kr.–700-talet
Cypern (thema) – ett bysantinskt förvaltningsområde på Cypern 965-1191
Kungariket Cypern – en korsfararstat på Cypern 1192-1489
Cypern (eyalet) – ett osmanskt förvaltningsområde, omväxlande eyalet och sanjak, på Cypern 1571-1878
Cypern (koloni) – ett brittiskt protektorat, och från 1925 koloni, på Cypern 1878-1960
Cypern – en självständig republik på Cypern 1960–
Akrotiri och Dhekelia – ett brittiskt territorium på Cypern 1960–
Nordcypern – en turkisk utbrytarrepublik på Cypern 1974–
FN:s buffertzon på Cypern– ett demilitariserat område på Cypern under kontroll av Förenta nationerna 1974–

Politik
Cypernkriget (1570-1573) – en osmansk-venetisk konflikt 1570-1573
Cypern-konventionen – en brittisk-osmansk överenskommelse i samband med Berlinkongressen 1878
Cypernfrågan – frågeställningar rörande den cypriotiska kolonial- respektive statsförvaltningens folkrättsliga status
FN:s fredsbevarande styrkor i Cypern – fredsbevarande styrkor inrättade efter beslut i Förenta nationernas säkerhetsråd 1964
Statskuppen på Cypern 1974 – en grekcypriotisk statskupp som avsatte republikens president Makarios III
Cypernkrisen 1974 – politisk kris utlöst av statskuppen och den påföljande turkiska invasionen av Cypern 1974